Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Аранча Санчес Вікаріо виграла титул, перемігши у фіналі Магдалену Малеєву з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
  Марі П'єрс (чвертьфінал)
 n/a
  Габріела Сабатіні (3-тє коло)
  Магдалена Малеєва (фінал)
  Кіміко Дате (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (3-тє коло)
  Наоко Савамацу (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Лорі Макніл (1-ше коло)
  Жюлі Алар (3-тє коло)
  Гелена Сукова (1-ше коло)
  Інес Горрочатегі (2-ге коло)
  Маріанн Вердел-Вітмаєр (1-ше коло)
  Мартіна Хінгіс (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 WTA German Open 1995 Draw

1995
Тур WTA 1995